Příjmení Newcombe nosí více významných osobností:

 Anton Newcombe (* 1967) – americký hudebník, producent a zakladatel kapely The Brian Jonestown Massacre
 Harry Newcombe (1900–2006) – jeden z nejstarších veteránů 1. světové války
 John Newcombe (* 1944) – bývalý australský tenista
 H. B. Newcombe, mikrobiolog, viz Newcombeův pokus

Související články 
 Newcomb